Гольдштейн Аарон (19 грудня 1902, Златопіль 1976) — ізраїльський політик, член кнесету від Ліберальної партії.
 Гольдштейн Аркадій Федорович (1921—2007) — російський та ізраїльський дослідник Кавказу, дослідник архітектури, письменник; кандидат архітектури.
 Гольдштейн Борис Еммануїлович (1922—1987) — радянський, потім німецький скрипаль і педагог.
 Гольдштейн Ігор Борисович — заслужений вчитель України
 Гольдштейн Ізраїль Цалевич (1918—2003) — український кінооператор, режисер-документаліст, заслужений діяч мистецтв УРСР, народний артист України.
 Гольдштейн Михайло Еммануїлович — український радянський, потім німецький композитор
 Гольдштейн Мойсей Маркович — діяч російського революційного руху.
 Гольдштейн Шимен (1888—1938) — справжнє ім'я українського актора і режисера Семена Зіновійовича Семдора.
 Гольдштейн Максиміліан (1880 — 1942) — колекціонер єврейських старожитностей, мистецтвознавець, один із ініціаторів створення Єврейського музею у Львові.

Примітки 

Єврейські прізвища